SS "Wisła" (1922)
 SS "Wisła" (1928)